Station Jujo (Kintetsu)
Station Jujo (Kyoto)